4 miejscowości w Polsce:
 Policko – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Pszczew
 Policko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Lądek
 Policko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Manowo
 Policko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Resko